Universal Shogi Format
 Universal Subtitle Format, een XML-gebaseerde bestandsindeling voor ondertiteling
 Universal Studios Florida, een Amerikaans attractiepark in de staat Florida

Onderwijs
 University of San Francisco, een Amerikaanse katholieke universiteit in de staat Californië
 University of Sioux Falls, een Amerikaans particulier liberal arts college in de staat South Dakota
 University of South Florida, een Amerikaanse openbare universiteit in de staat Florida
 University of St. Francis, een Amerikaanse katholieke universiteit in de staat Illinois